Fabien Centonze – calciatore francese
 Ferruccio Centonze – scrittore, giornalista e drammaturgo italiano
 Innocenzo Centonze – calciatore e attivista italiano
 Michele Centonze – compositore, chitarrista e produttore discografico italiano